Даванко́в — российская фамилия. Известные носители:

 Даванков, Александр Вадимович (род. 1973) — основатель компании Faberlic, вице-президент ТПП.
 Даванков, Вадим Александрович (1937—2022) — российский химик.
 Даванков, Владислав Андреевич (род 1984) — российский общественный и политический деятель, предприниматель. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.

Женщины 
 Даванкова, Василиса Александровна (род. 1998) — российская фигуристка.

Примечания